Csongrád (comitaat); een comitaat in Hongarije
Csongrád (historisch comitaat)
Csongrád (stad); een stad in Hongarije, in het gelijknamige comitaat